L'offensive du Donbass peut désigner :

 l'offensive de juillet 1943, une opération soviétique repoussée par les forces allemandes entre juillet et août 1943 lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 l'offensive d'août 1943, une opération soviétique réussie pour la libération du bassin industriel du Donbass entre août et septembre 1943 lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 l'offensive de 2022, opération militaire russe en cours depuis février 2022 lors de la guerre russo-ukrainienne.

Voir aussi 
 Guerre du Donbass, une opération militaire russe et prorusse entre février 2014 et février 2022 lors de la guerre russo-ukrainienne
 Bataille du Donbass